Il singolare del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 2 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina-Camelia Begu che ha battuto in finale Aleksandra Panova 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Irina-Camelia Begu (Campionessa)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Aleksandra Panova (finale)
 Alexandra Dulgheru (semifinali)

 Kristína Kučová (quarti di finale)
 Arantxa Rus (primo turno)
 Danka Kovinić (secondo turno)
 Viktorija Golubic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014